Miejscowości w Polsce
 Kołpin – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 Kołpin – dawna wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police

 Inne
 Kołpin – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego